Loïc Gaydon, né le  à Thonon-les-Bains en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Hockey Club Morzine-Avoriaz 2 || Division 3
|| 12 || 10 || 9 || 19 || 0 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Hockey Club Morzine-Avoriaz 2 || Division 3
|| 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Hockey Club Morzine-Avoriaz 2  || Division 3
|| 12 || 13 || 6 || 19 || 22 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets  || Ligue Magnus
|| 13 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 24 || 0 || 0 || 0 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2010-2011 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0   
|-
| 2011-2012 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 0 || 3 || 2 || 4 || 2 || 0 || 2 || 0   
|-
| 2012-2013 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 23 || 2 || 0 || 2 || 0 || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2013-2014 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 23 || 3 || 1 || 4 || 18 || 9 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2014-2015 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus ||22 || 0|| 2|| 2|| 27||3 || 0||0 ||0 || 0
|-
| 2015-2016 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus ||1 || 0|| 0|| 0|| 0||- || -||- ||- || -
|-
|colspan="13"|
|-
|-
| 2017-2018 || Hockey Club Morzine-Avoriaz 2  || Division 3
|| 16 || 16 || 22 || 38 || 26 || 7|| 4|| 2|| 6||26

Notes et références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Thonon-les-Bains
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Attaquant de hockey sur glace